New Cumberland puede referirse a:

  New Cumberland, borough de Pensilvania;
  New Cumberland, ciudad de Virginia Occidental.